Jan Albrecht II. Meklenburský (5. května 1590, Waren – 23. dubna 1636, Güstrow) byl meklenburský vévoda. V letech 1608 až 1611 byl nominálním vládcem Meklenbursko-Zvěřínska; skutečným vládcem byl regent, jeho prastrýc Karel I. V letech 1611 až 1621 vládl společně se svým starším bratrem Adolfem Fridrichem I. celému Meklenburskému vévodství. Od roku 1621 vládl sám vévodství Meklenbursko-Güstrow.

Život 
Jan Albrecht se narodil jako druhý syn vévody Jana VII. a jeho manželky Žofie Holštýnsko-Gottorpské.

Od 16. dubna 1608 vládl společně se svým starším bratrem Adolfem Fridrichem I. pod regentovým prastrýce Karla I. v meklenbursko-zvěřínské části země. Po Karlově smrti v roce 1610 prohlásil císař Adolfa Fridricha za dospělého a ten pak vládl sám až do dospělosti Jana Albrechta, poté vládli společně.

V roce 1617 konvertoval k protestantismu. Při dělení Meklenburska v roce 1621 obdržel Meklenbursko-Güstrow.

V roce 1623 oba bratři vstoupili do obranné aliance dolnosaských stavů. Během třicetileté války se snažili působit neutrálně, ale tajně podporovali dánské jednotky krále Kristiána IV. Poté, co císařská strana vyhrála bitvu u Lutteru, Tilly s nimi zacházel jako s nepřáteli. Dne 19. ledna 1628 vydal císař Ferdinand II. na brandýském zámku dekret, kterým prohlásil, že bratři pozbyli léna a že Meklenbursko bude připsáno Valdštejnovi. V květnu 1628 bratři na přání Valdštejna opustili vévodství. V květnu 1631 byl Valdštejn svržen švédskými vojsky a bratři se vrátili.

Jan Albrecht II. zemřel 23. dubna 1636 ve věku 45 let v Güstrow.

Manželství a potomci 
Jan Albrecht byl třikrát ženatý.

Poprvé se oženil 9. října 1608 jako osmnáctiletý s o šest let starší Markétou Alžbětou (11. července 1584 – 16. listopadu 1616), jedinou dcerou vévody Kryštofa Meklenburského. S tou měl pět dětí:

 Jan Jiří Meklenburský (1610–1660)
 Jan Jiří Meklenburský (1611–1612)
 Alžběta Žofie Meklenburská (1613–1676)
 Kristýna Markéta Meklenburská (1615–1666)
 Karel Jindřich Meklenburský (1616–1618)

26. března 1618 se sedmadvacetiletý vdovec podruhé oženil s o šest let mladší Alžbětou Hesensko-Kasselskou (24. května 1596 – 16. prosince 1625), nejstarší dcerou lankraběte Mořice. Toto sedm let trvající manželství zůstalo bezdětné.

Potřetí se oženil 7. května 1626 s pětadvacetiletou Eleonorou Marií Anhaltsko-Bernburskou (7. srpna 1600 – 17. července 1657), dcerou knížete Kristiána I., se kterou měl pět dětí:

 Anna Žofie Meklenburská (1628–1666)
 Jan Kristián Meklenburský (1629–1631)
 Eleonora Meklenburská (1630–1631)
 Gustav Adolf Meklenburský (1633–1695)
 Luisa Meklenburská (1635–1648)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. května
Narození v roce 1590
Úmrtí 23. dubna
Úmrtí v roce 1636
Úmrtí v Güstrowě
Dynastie Meklenburských